«Силач Санта-Клаус» () — американский рождественский комедийный фильм 1996 года режиссера Джона Марловски с Халком Хоганом в главной роли.

Сюжет 
Блейк Торн (Халк Хоган) — самодовольный миллионер, продающий добавки для бодибилдинга и оборудование со своим изображением. Однажды, безрассудно играя в пейнтбол, он становится мишенью для полиции. Его преследуют до торгового центра, где он прячется, надев костюм Санты. Спасаясь от полиции, он скатывается по мусоропроводу и ударяется головой, что приводит к амнезии. Принятый Ленни (Дон Старк) за Санту в торговом центре, Блейк начинает думать, что он действительно Санта-Клаус. Тем временем злой ученый Эбнер Фрост (Эд Бегли-младший) пытается захватить детский дом, чтобы получить доступ к магическим кристаллам, находящимся в нем, и посылает своих приспешников уничтожить его. Однако Блейк, узнав, что роль Санты сделала его лучше и что Фрост хочет уничтожить тот самый детский дом, в котором он вырос, успевает спасти детей. Фрост и его приспешники арестованы, но детский дом разрушен из-за перегрузки кристаллов, и Блейк открывает особняк Фроста как новый дом для сирот.

В ролях 
 Халк Хоган — Блейк Торн
 Дон Старк — Ленни
 Робин Кертис — Лесли
 Гаррет Моррис — Клейтон
 Ария Керзон — Элизабет
 Адам Уайли — Тейлор
 Мила Кунис — Сара
 Клинт Ховард — полицейский Томас Хэнкли
 Стив Валентайн — доктор Блайт
 Эд Бегли-младший — Эбнер Фрост
 Уильям Ньюман — Чес
 Эд Лесли — ассистент лаборатории
 Бренда Сонг — Сьюзан

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1996 года
Кинокомедии 1996 года
Кинокомедии США
Фильмы о безумных учёных
Фильмы на английском языке
Рождественские фильмы
Фильмы Джона Марловски
Фильмы об амнезии